Иоганн Фридрих Котта ():
 Иоганн Фридрих Котта (1701—1779) — немецкий богослов
 Иоганн Фридрих Котта (1764—1832) — немецкий издатель, внучатый племянник предыдущего